Afschot (helling), bewust aangebrachte helling van een vlak of leiding, voor het doen af- of weglopen van vloeistof
 Afschot (wild), het afschieten van dieren bij jacht/ wildbeheer